Esistono più comuni francesi con questo nome

Thillot – Mosa
Le Thillot (Vosgi)